Estádio Dínamo de Minsk, na Bielorrússia
 Estádio Dínamo de Bucareste, na Romênia
 Estádio Dínamo de Moscou, na Rússia
 Estádio Dínamo Lobanovsky, na Ucrânia

Dinamo